

Населені пункти та їхні частини

 Цеміно — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Цеміно — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Цеміно — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки